A 2009-es WTCC francia nagydíj volt a 2009-es túraautó-világbajnokság negyedik fordulója. 2009. május 17-én rendezték meg a Grand Prix de Pau-n, Franciaországban.

Első futam

Második futam

Külső hivatkozások 
 Eredmények

Francia
Autóversenyzés Franciaországban